Distrikt Chancay bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Chancay (Huaral), Distrikt in der Provinz Huaral (Region Lima)
 Distrikt Chancay (San Marcos), Distrikt in der Provinz San Marcos (Region Cajamarca)